Viktoriatheater oder Viktoria-Theater steht für:

 Viktoriatheater (Magdeburg)
 Viktoria-Theater (Frankfurt am Main)
 Viktoria-Theater, früherer Name für das Wilhelm-Theater (Lübeck)

Siehe auch:
 Victoria-Theater in Berlin
 New Victory Theatre in New York